Zur Qualifikation zum Swiss Ice Hockey Cup 2017/18 sind Mannschaften aus der 1., 2. und 3. Liga der Schweizer Regio League zugelassen. Aus jeder Regionalgruppe können sich drei Mannschaften qualifizieren. Zusätzlich wurde an einer Delegiertenversammlung ein zehntes Team ausgelost. Der Losentscheid viel auf die Argovia Stars.

Region Ostschweiz

Teilnehmer 
Insgesamt nehmen 35 Mannschaften aus der Region Ostschweiz und eine Mannschaft aus der Region Zentralschweiz teil. Die aktuellen Mannschaften der 1. und 2. Liga sowie die vier amtierenden Regionalmeister der 3. Liga spielen um die drei Startplätze. Die fett markierten Mannschaften haben sich für den Hauptwettbewerb qualifiziert.

Turnierplan 
In der Region Ostschweiz werden vier Qualifikationsrunden (Phasen genannt) gespielt. In der Ersten Phase spielen die Teams aus der 2. und 3. Liga gegeneinander. Ab Phase Zwei steigen die Mannschaften aus der 1. Liga in den Wettbewerb ein.

Region Zentralschweiz

Teilnehmer 
10 der 11 aktuellen Mannschaften der 1. Liga spielten um die drei Startplätze. Zusätzlich wurden die Argovia Stars als zehnter Teilnehmer ausgelost. Die fett markierten Mannschaften haben sich für den Hauptwettbewerb qualifiziert.

Turnierplan 
In der Region Zentralschweiz wurden zwei Qualifikationsrunden (Phasen genannt) gespielt. Da nur zehn Mannschaften gemeldet waren, war der Sieger des Spieles Burgdorf gegen Adelboden in Phase 1 direkt für den Cup qualifiziert.

Region Suisse Romande/Westschweiz

Teilnehmer 
Die aktuellen 12 Mannschaften der 1. Liga spielten um die drei Startplätze. Die fett markierten Mannschaften haben sich für den Hauptwettbewerb qualifiziert.

Turnierplan 
In der Region Suisse Romande/Westschweiz wurden zwei Qualifikationsrunden (Phasen genannt) gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Homepage des Swiss Ice Hockey Cup auf swissicehockeycup.ch

Einzelnachweise 

Eishockeywettbewerb in der Schweiz
Eishockeysaison 2016/17